Змагання з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх 2022 проходили з 15 по 16 липня у Бірмінгемі у США, у спортивному комплексі Birmingham Southern College.

Медальна таблиця

Медалісти 
Поєдинки

Неваза

Команди

Примітки

Посилання 
 The World Games 2022
 Ju-jitsu International Federation
 Results book

Джиу-джитсу
Всесвітні ігри 2022